Gebetsversammlung steht für:

 Gebetsversammlung (Freikirche), Gebetsstunde in freikirchlichen Glaubensgemeinschaften
 Betstunde im Pietismus
 Gebetsversammlung des Feuer-Drachen-Jahres 1076 in Tibet